Jan Rutkiewicz (1875–1950) – polityk lewicowy okresu II Rzeczypospolitej
 Jan Rutkiewicz (1904–1989) – polski lekarz, działacz państwowy
 Jan Rutkiewicz (1931–2016) – reżyser filmowy
 Jan Rutkiewicz (ur. 1944) – urbanista, szef Biura Planowania Rozwoju Warszawy, były burmistrz dzielnicy Śródmieście